Агвамилпа има више значења:
  Агвамилпа (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агвамилпа (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику